Куп Југославије у рукомету било је масовно такмичење у којем су имали право учешћа поред рукометних клубова и екипе средњих и других школа, ЈНА, радних колектива и сл. Куп је организован на широкој основи тако да је сваке године учествовао велики број мушких и женских екипа. У почетку рекордна година била је 1962, да је у овом такмичењу учествовало око 16.000 мушких и женских екипа.

У мушкој конкуренцији Куп Југославије одржавао се од 1955., а у женској од 1956. године. Последња сезона Купа била је 1991/92. када се распала СФРЈ.

Финалне утакмице Купа СФР Југославије

Успешност клубова

Види још 
 Куп СР Југославије у рукомету
 Куп Србије у рукомету

Референце 

Југославија
Рукометна такмичења у Југославији